Als Goldsteinpark werden folgende Parkanlagen bezeichnet:

 Goldsteinpark (Frankfurt am Main), eine Parkanlage um das ehemalige Hofgut Goldstein in der Frankfurter Siedlung Goldstein im Stadtteil Schwanheim
 Goldsteinpark (Bad Nauheim), ein Park in der Nähe des Bahnhofs von Bad Nauheim im Wetteraukreis 
 Kurt-Julius-Goldstein-Park, ein nach dem Journalist und Auschwitz-Überlebenden Kurt Goldstein benannter Park im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf